El término Melgarejo puede referirse a:

Las siguientes personas:

 Mariano Melgarejo, que fue un presidente de Bolivia.
 Luis Melgarejo escritor de poesía.
 José Luis Melgarejo Vivanco normalista, historiador, antropólogo, poeta y político veracruzano. 
 Ramón Corbalán Melgarejo, político y médico cirujano chileno.
 Norberto Melgarejo Tamariz.
 Matías Rodríguez Melgarejo, coronel mexicano.
 Diego Melgarejo, militar español del siglo XVI.
 David de la Cruz Melgarejo, ciclista.

El siguiente emplezamiento:
 Castillo de Melgarejo, situado en Andalucía, España, cerca del poblado Torre Melgarejo.

La siguiente película:
 Melgarejo, una película de Argentina de 1937.